Лукошки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лукошки — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Россия 
 Лукошки — деревня в Ильинском городском округе Пермского края.

Украина 
 Лукошки — село в Овручском районе Житомирской области.